Miejscowości w USA:
 Balsam Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Balsam Lake – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Balsam Lake (ang. Balsam Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk